Gminy w USA:
 Fawn (ang. Fawn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Fawn (ang. Fawn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York